Sucharipa oder Suchařípa ist der Familienname folgender Personen:

 David Suchařípa (* 1965), tschechischer Schauspieler
 Ernst Sucharipa (1947–2005), österreichischer Diplomat
 Leoš Suchařípa (1932–2005), tschechischer Schauspieler